Ма́цей Плажи́ньский ( ; 10 февраля 1958 года, Млынары, Польша — 10 апреля 2010, Смоленск, Россия) — польский государственный деятель. Маршал Сейма Польши (1997—2001).

Биография 
Начал свою политическую карьеру в 1980/1981 в качестве руководителя студенческой «Солидарности».

В 1987 г. становится президентом гданьского консервативного клуба политической мысли им. Леха Бондковского.

В 1989 г. — один из соучредителей ассоциации «Конгресс либералов».

В 1990 г. — участник Республиканской коалиции, в 1992 г. — вступил в Консервативную партию Польши.

В 1991 г. окончил юридический факультет Гданьского университета.

В 1990—1996 гг. — воевода Гданьского воеводства, ушел в отставку после серии акций протестов местных профсоюзов.

В 1997—2001 гг. — депутат польского сейма и Маршал сейма.

В 2001 г. совместно с Дональдом Туском и Анджеем Олеховским был одним из соучредителей партии Гражданская платформа.

В 2001—2005 гг. — депутат сейма. В 2003 г. вышел из партии по личным обстоятельствам, оставаясь независимым депутатом.

В 2005—2007 гг. — член и вице-Маршал польского сената.

С 2007 г. — депутат польского сейма от партии «Право и справедливость».

С 2008 г. — председатель Ассоциации «Вспульнота польска».

Трагически погиб в России в авиакатастрофе при крушении самолёта Ту-154 близ города Смоленск.

Награды 
 Большой крест ордена Возрождения Польши (2010 год, посмертно)

Примечания

Ссылки 

 https://web.archive.org/web/20110608010630/http://www.senat.gov.pl/k6eng/senat/senator/plazynsk.htm
 https://web.archive.org/web/20100413232737/http://www.plazynski.pl/site.php5
 https://web.archive.org/web/20100415024851/http://wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1%2C80269%2C7752563%2CPrezydenckim_Tu_154_lecialy_najwazniejsze_osoby_w.html

Маршалы Сейма
Члены партии «Право и справедливость»
Председатели партии «Гражданская платформа» (Польша)
Выпускники Гданьского университета
Погибшие в авиакатастрофе 10 апреля 2010 года
Гданьские воеводы
Сенаторы Польши